I67, I-67 ou I/67 peut faire référence à :
 Autres maladies cérébrovasculaires, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-67, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Route slovaque I/67 reliant la frontière hongroise à la frontière polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres